Первый дивизион Мальты 1916/1917 () — 6-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1916/1917
Мальта
Мальта
1916 год на Мальте
1917 год на Мальте